Духовный — еврейская фамилия. Известные носители:

 Духовный, Амрам (, 1927—2003) — американский литератор, журналист, отец Дэвида Духовного.
 Духовный, Беньямин Бенционович (Беньюмен-Ицхок Духовный; 1910—1999) — израильский литературовед, известный под псевдонимом Б. И. Михали.
 Духовный, Вениамин Иосифович — советский архитектор-проектировщик.
 Духовный, Виктор Абрамович (1934—2021) — узбекский советский учёный в области мелиорации и водного хозяйства, доктор технических наук, лауреат Государственной премии Узбекистана и премии Совета Министров СССР.
 Духовный, Дэвид Уильям (род. 1960) — американский актёр и прозаик.
 Духовный, Ефим Евсеевич (1912—2001) — советский военачальник, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-майор танковых войск в отставке.
 Духовный, Илья Рувимович (род. 1959) — российский композитор, автор музыки для кино и сериалов.
 Духовный, Исаак Маркович (1898—1957) — советский педагог.
 Духовный, Леонид Самойлович (1938—2022) — советский и американский бард, поэт, музыкант.
 Духовный, Семён Фишелевич (1934—2006) — артист оперетты, баритон.

Примечания